Baroda, principat tributari protegit de l'Índia.
 Baroda (ciutat), ciutat de Gujarat, capital del districte de Baroda.
 Prant de Baroda, una de les quatre grans divisions del principat de Baroda.
 Kachhi Baroda, estat tributari protegit a la pargana de Badnawar del principat de Dhar a l'agència de Bhopawar.
 Districte de Baroda, districte del Gujarat (Índia) amb capital a Baroda.